Cinna peut faire référence à : 
 Le surnom latin Cinna
 Cinna, un genre de graminées
 Cinna (1640), tragédie de Pierre Corneille dont le héros est Gnaeus Cornelius Cinna Magnus.
 Cinna, un personnage de Hunger Games
 Cinna est une enseigne de mobilier de la société française Roset.